Финал Кубка Либертадорес 2019 года — футбольный матч, по результатам которого определился победитель Кубка Либертадорес 2019, 60-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ.

Впервые в истории турнира финал состоял не из двух матчей (а в прошлом иногда требовался третий на нейтральном поле), а из одного на заранее выбранном поле. Изначально игра должна была пройти на Национальном стадионе в столице Чили Сантьяго. Однако в связи с беспорядками в Чили место проведения финала было перенесено в столицу Перу Лиму. Игра прошла на стадионе «Монументаль „У“».

В финале сыграли действующий на тот момент победитель и 4-кратный обладатель трофея аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Фламенго», выигрывавший этот турнир в 1981 году. Аргентинская команда более уверенно действовала на протяжении большей части встречи, и вышла вперёд уже на 14-й минуте благодаря голу колумбийского форварда Рафаэля Сантоса Борре. Ближе к концу матча «Фламенго» перехватил инициативу и на 89-й минуте сумел сравнять счёт — с передачи Джорджиана Де Арраскаэты мяч забил Габриэл Барбоза. На третьей добавленной минуте Габриэл забил второй мяч, после чего снял футболку и получил жёлтую карточку. Через две минуты за грубость был удалён аргентинец Эсекиэль Паласиос, но всего через несколько минут чилийский арбитр уравнял составы, удалив и героя матча Габриэла Барбозу за неспортивное поведение. Однако вдесятером команды сыграли непродолжительное время, после чего прозвучал финальный свисток. «Фламенго» во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес.

Дорога к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 
 
 CONMEBOL Libertadores 2019, КОНМЕБОЛ

Кубок Либертадорес 2019
2019
Кубок Либертадорес 2019
Ноябрь 2019 года
События 23 ноября
Международные спортивные соревнования в Лиме
Спорт в Аргентине в 2019 году
Спорт в Бразилии в 2019 году
Спорт в Перу в 2019 году
Международные соревнования по футболу в Перу